MBAC steht für:
 Millimeter Bolometer Array Camera (Bolometerkamera), Hauptinstrument des Atacama Cosmology Telescopes
 Musée des beaux-arts du Canada, führendes kanadisches Kunstmuseum in Ottawa
 Musée des Beaux-Arts de Caen, französisches Kunstmuseum im denkmalgeschützten Château de Caen in Caen
 Musée des beaux-arts de Chambéry, französisches Kunstmuseum in Chambéry, siehe Chambéry #Sehenswürdigkeiten
 Harold Charles International Airport (ICAO-Code), Flugfeld auf Big Ambergris Cay, Hauptinsel der Ambergris Cays, Turks- und Caicosinseln

Abkürzung